Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 september 2015.

Vrouwen 09